Casio puede referirse a lo siguiente:

 Casio (conde), noble hispanogodo fundador de la dinastía de los Banu Qasi.
 Casio (empresa), empresa japonesa.
 Casio (tiranicida), uno de los asesinos de Julio César.
 Casio de Clemort, santo cristiano del siglo III.
 Casio de Narni, obispo de Narni famoso por su caridad.